Апелдорн (нід. Apeldoorn) — місто за 90 кілометрів на схід від Амстердама, в центральних Нідерландах. 
 Діна Апелдорн — Христина Адріана Арендіна Апелдорн (нід. Christina Adriana Arendina Appeldoorn; 26 грудня 1884, Роттердам — 5 грудня 1938, Гаага) — голландська піаністка та композитор, що більш відома під сценічним псевдонімом — Діна Апелдорн.